Sanda kan syfta på:

 Sanda – en kinesisk kampsport, se Sanshou

Geografi

Japan 

 Sanda, Hyōgo, stad, Hyogo prefektur,

Sverige 

 Sanda, Gotland, en småort i Gotlands kommun 
Sanda socken – socken ingick i Gotlands södra härad
 Sanda landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Sanda församling –  en tidigare församling i Visby stift –2012
 Sanda kyrka – en kyrkobyggnad på Gotland
 Sanda distrikt –  ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 Sanda, Strängnäs kommun, en småort i Strängnäs kommun
 Sanda, Nacka kommun, ett tidigare dagsverkstorp under Erstavik.
 Sanda gård, ett tidigare säteri och en herrgård i Österhaninge socken i Haninge kommun.

Se även
 Sandagymnasiet – en skola i Huskvarna

Se även
 Sanda Island – förgreningssida